Ма́лая Атня́ () — деревня в Атнинском районе Республики Татарстан, в составе Большеатнинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошёл от татарского слова «кече» (малый) и ойконима «Әтнә» (Атня).

География 
Деревня находится в верховье реки Атня, в 2 км к югу от районного центра, села Большая Атня.

История 
Деревня известна с периода Казанского ханства. 

На северной окраине деревни, на заброшенном кладбище выявлено 6 надгробных камней различной сохранности, датируемых XV – началом XVI века.

В XVII веке жители деревни относились к сословию ясачных татар. Так, ясачные татары (в рукописи «чуваши») деревни Малой Атни в 1616 году оспаривали своё право на пустошь Чарашевскую, которой они пользовались лет 60 без дач, по старине.

В XVIII – первой половине XIX века жители относились к сословию государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть, 3 ветряные мельницы, 2 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 968 десятин.

В 1908 году открыта начальная школа, действовала до 2010 года.

До 1920 года деревня входила в Больше-Атнинскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Тукаевском (с 25 марта 1938 года — Атнинский), с 12 октября 1959 года в Тукаевском, с 1 февраля 1963 года в Арском, с 25 октября 1990 года в Атнинском районах.

Население 

Национальный состав деревни: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Тукаевский» и ООО «Сельхозтехника» (полеводство, овцеводство).

Объекты образования, культуры и медицины 
В селе действуют клуб, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Примечания

Литература 
1. 

2. 

Населённые пункты Атнинского района